ЕПК:
 Европейская патентная конвенция — межгосударственное соглашение, регламентирующее выдачу патентов на различного рода изобретения.
 Европейская подшипниковая корпорация — группа компаний, играющая значительную роль среди российских производителей подшипников.